Гривцов — русская фамилия; женская форма Гривцова.

Известные носители 
 Гривцов, Александр Иванович (1914—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гривцов, Андрей Андреевич (род. 1981) — российский адвокат, бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета.

См. также 
 Переулок Гривцова — переулок в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.